

Niemcy 
 Weitenhagen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Weitenhagen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen

Polska 
Dawne nazwy miejscowości: 
 Grzęzno 
 Wytowno